49. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim – zawody w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w dniach 3–4 marca 2018 roku w chińskim Changchun. Zawodnicy dwukrotnie rywalizowali na dystansach 500 i 1000 metrów w hali Jilin Provincial Speed Skating Rink.

Tytułów mistrzowskich bronili: Holender Kai Verbij wśród mężczyzn i Nao Kodaira z Japonii wśród kobiet. Tym razem najlepsi okazali się odpowiednio Håvard Holmefjord Lorentzen z Norwegii i Holenderka Jorien ter Mors.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Informacja na stronie ISU 
 Wyniki kobiet na stronie ISU 
 Wyniki mężczyzn na stronie ISU 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2018 w sportach zimowych
2018 w Chinach
Sport w Changchun
Łyżwiarstwo szybkie w Chinach